Баракпай () — село в Сандыктауском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр Баракпайского сельского округа. Код КАТО — 116435100.

География 
Село расположено в юго-западной части района, в 62 км на юго-запад от центра района села Балкашино.

Улицы 

 ул. Баубека Батыра,
 ул. Гагарина,
 ул. Женис,
 ул. Сарыарка,
 ул. Тауелсиздик,
 ул. Ыбырая Алтынсарина.

Ближайшие населённые пункты 

 село Чашке в 10 км на северо-востоке,
 село Хлебное в 11 км на юго-востоке.

Население 
В 1989 году население села составляло 871 человек (из них казахов 38%, русских 25%).

В 1999 году население села составляло 497 человек (229 мужчин и 268 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 354 человека (173 мужчины и 181 женщина).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Сандыктауского района